L'élection présidentielle de 2017 peut désigner :

 l'élection présidentielle allemande de 2017 ;
 l'élection présidentielle chilienne de 2017 ;
 l'élection présidentielle sud-coréenne de 2017 ;
 l'élection présidentielle équatorienne de 2017
 l'élection présidentielle française de 2017 ;
 l'élection présidentielle hongroise de 2017 ;
 l'élection présidentielle iranienne de 2017 ;
 l'élection présidentielle kirghize de 2017 ;
 l'élection présidentielle mongole de 2017 ;
 l'élection présidentielle rwandaise de 2017 ;
 l'élection présidentielle serbe de 2017 ;
 l'élection présidentielle singapourienne de 2017 ;
 l'élection présidentielle somalienne de 2017 ;
 l'élection présidentielle est-timoraise de 2017 ;
 l'élection présidentielle turkmène de 2017.

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2017
 Élection présidentielle de 2016
 Élection présidentielle de 2018